Essel steht für:

 Essel, Gemeinde im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Essel (Kutenholz), Ortsteil der Gemeinde Kutenholz
 Essel (Recklinghausen), Ortsteil der Stadt Recklinghausen

Personen:
 Benjamin Essel (* 1995), ghanaischer Fußballspieler
 Ernst Essel (1911–1984), österreichischer Schauspieler
 Franz Essel (1909–1973), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Essl